Zabezpečovací zařízení slouží k zajištění bezpečnosti osob a ochraně majetku.

Toto označení se používá v různých oborech:
 Technická zabezpečovací zařízení – brání útočníkům v přístupu k cenným objektům; jejich výstupy jsou často svedeny na pult centralizované ochrany
 Železniční zabezpečovací zařízení – zajišťuje kontrolu a eliminaci rizikových stavů na železnici
 Zabezpečovací zařízení metra v Praze 
 Protipožární zabezpečovací zařízení – slouží ke spuštění samočinného hašení